Sarum ist:

 der ältere Name der englischen Stadt Salisbury
 Sarum (Buch), Titel eines Buchs von Edward Rutherfurd
 Old Sarum, älteste Siedlung Salisburys

Siehe auch:
 Sarum-Usus